Рустам Абдурашитович Халназаров () — российский футболист, нападающий клуба «Краснодар».

Воспитанник академии клуба «Краснодар». С 2018 по 2019 год играл за «Краснодар-3» в первенстве ПФЛ, с 2018 года играет за «Краснодар-2» в ФНЛ-1 / Первой лиге. 29 июля 2022 года дебютировал за основу клуба в премьер-лиге в матче против «Урала», выйдя на 88-й минуте вместо Алексея Ионова.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Краснодар»

Футболисты России
Игроки ФК «Краснодар-2»
Игроки ФК «Краснодар-3»
Игроки ФК «Краснодар»